In 1971/72 werd het 34e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor derde keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1971/72